The Wolf's Fangs – film del 1922 diretto da Oscar Apfel
The Wolf's Fangs – cortometraggio del 1930 diretto da Joseph Levigard